Dasysticta är ett släkte av svampar. Dasysticta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dasysticta